Siberia is het tweede album van Lights. Het album kwam uit op 4 oktober 2012. De eerste single was "Everybody Breaks A Glass", uitgebracht op 19 juli 2011.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2012